Ука — упразднённый посёлок в Камчатском крае. Входил в Карагинский район (до 1 июля 2007 года в составе Корякского автономного округа Камчатской области).

География 
Расположен в устье реки Ука, в 176 км юго-западнее Оссоры.

История 
Посёлок Ука существовал до 1852 года как рыбацкое поселение. Во время Русско-японской войны 1904—1905 годов село подверглось нападению пиратствующих японских шхун.

Ещё перед Великой Отечественной войной в Уке был построен запасной аэродром с взлётно-посадочной полосой в 2500 м.

После войны в посёлке Ука располагалась часть ПВО с укреплёнными антеннами на вышках и антенной диаметром в 40 м для дальнего обнаружения летящих объектов. Недалеко от посёлка находилась погранзастава.

Населённый пункт был исключен из списка населенных пунктов (из учета данных) 13 декабря 1974 года. Однако жители, в основном военные с семьями, проживали в посёлке как минимум до 1986 года.

В 8 км от посёлка располагался 11-й ОИП (в/ч 29468) 43 ОНИС, был сформирован 1.07.1974, расформирован 31.12.1993

Примечания

Ссылки 
 Секретная точка на северо-востоке полуострова Камчатка — Ука
 Ука на карте

Литература 
 Wurm; Stephen Adolphe Wurm, Peter Mühlhäusler, Darrell T. Tryon, International Council for Philosophy and Humanistic Studies (1996). Atlas of Languages of Intercultural Communication in the Pacific,. Walter de Gruyter. p. 1004. ISBN 3-11-013417-9.

Исчезнувшие населённые пункты Камчатского края
Покинутые населённые пункты